Спартатлон е 245,3 километров ултрамаратон, провеждан ежегодно от 1983 година между градовете Атина и Спарта в Гърция.

Предистория 
Според легендата след битката при Маратон през 490 пр.н.е. гръцкият воин Фидипид пробягал разстоянието от гр. Маратон до Атина, за да съобщи за победата на гърците. Пристигнал в Атина, той успял да извика „Радвайте се, победихме“ и паднал мъртъв. Тази легенда не се потвърждава от исторически източници.

Според Херодот Фидипид бил бързоходецът, изпратен от Атина в Спарта за подкрепление, който преминал разстояние от 230 км за по-малко от 2 дни. Легендата, че е бягал от Маратон до Атина, се появява за първи път при Плутарх в есето „Слава на Атина“ през I век от новата ера, което е 550 години след битката при Маратон.

През 1982 г., основавайки на писаното от Херодот, петима офицери от британските ВВС начело с Джон Фодън пристигат в Гърция с цел да проверят, възможно ли е да се преминат пешком около 250 км за ден и половина. Трима от участниците успяват да преминат дистанцията:
Джон Фодън (37:37), Джон Шолтънс (34:30) и Джон Макарти (39:00). На следващата година група спортни ентусиасти (британци, гърци и от други националности) от BHCC (Британско-Гръцка Търговска Палата) в Атина начело с Майкъл Калахан организират първото издание на пробега Спартатлон. Състезанието се провежда под егидата на SEGAS (Гръцка асоциация по лека атлетика).

Трасе 
Състезанието започва в 7 ч. сутринта обикновено в последния петък на септември. Стартът е пред Акропола в Атина. Маршрутът следва крайбрежието в посока към Коринт, преминавайки през Елевсина, Мегара, Кинета. След 77,5 км. трасето пресича Коринтския канал, а 1-вият от 6-те главни контролни пункта е на 80-и километър. Следват Немея, Лиркия и на 161,8 км се достига най-високата точка на трасето – планината Партенио. Оттам трасето е на юг през Нестани и Тегея и пресича главния път за Спарта малко преди километър 200. Финалът е пред паметника на цар Леонид в Спарта.

Бегачите трябва да преминат през 75 контролни пункта, като всеки от тях има контролно време. Участниците, които не покрият контролното време на даден пункт, могат да бъдат отстранени, но до средата на разстоянието като цяло се допускат и закъснели състезатели. Тази толерантност намалява след смрачаване и организаторите могат да спрат закъснелите бегачи, както и тези, които изглеждат крайно изтощени.

Условия за участие 
До участие се допускат състезатели покрили едно от следните условия:
 завършено състезание на 100 км за време под 10:30 ч.;
 завършено състезание на 200 км.;
 участие в Спартатлон и достигане до пункт Нестани (172 км) за по-малко от 24:30 ч.

Победители

Рекорди 
 Победител в първия Спартатлон е Янис Курос. Негов е и рекордът на трасето от 20:25. Курос участва 4 пъти в Спартатлона, побеждава четири пъти и притежава четирите най-добри времена на трасето. През 2005 година извън състезанието той пробягва дистанцията в двете посоки, както се смята, че е направил и Фидипид.
 Хелга Бакхауз (Германия) има 4 последователни победи (1994—1997).
 През 2008 година Скот Юрек печели своя трети последователен Спартатлон с пето най-добро време.
 Рекордът при жените е на Патриция Березновска от 2017, която подобрява постижението на Каталин Наги – 25:07:12, поставено през 2015, и с този резултат я измества от топ 50 от досегашните издания на състезанието.
 Рекордът за масовост е през 2014 година – 359 участници. При 25-ия юбилеен Спартатлон през 2007 година са стартирали 323 бегачи.
 Най-много завършили дистанцията има през 2014 година – 207 и през 2008 година – 151 участника.

Топ 50 на най-добрите резултати

Най-много победи 
При еднакъв брой победи напред в списъка са по-рано постигнатите.

Най-много успешни участия 
Към 2013 година.

Българско участие 
 През 1992 година победител е българинът Руско Кадиев от Мадан с време 24:08:13. В официалните документи е записан като Rousko Kantief.
 Емил Апостолов има 5 завършени Спартатлона.

Източници

Външни препратки 

  Официален сайт
  Съвети на Руне Ларсон за бъдещите участници в Спартатлона} 
  Джон Фодън за това, как Спартатлонът се е променил през последните години 
  Джон Фодън за времето прекарано на подкрепителните пунктове 
 Финал на Спартатлон 1988 (видео)

Вижте също 
 Маратон
 3100 мили

Ултрамаратони
Спорт в Гърция
Спорт в Атина
Спарта (град)